Vitas Gerulaitis ha battuto in finale Pavel Složil 6-2, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (campione)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Chris Lewis (quarti di finale)

 Peter Feigl (primo turno)
 Heinz Günthardt (semifinali)
 Željko Franulović (quarti di finale)
 Gianni Ocleppo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1979